Franc Osole je osebno ime več znanih Slovencev:

 Franc Osole (arheolog) (1920 - 2000), paleontolog in arheolog, univ. prof.
 Franc Osole (podobar) (1857 - 1907), izdelovalec cerkvene opreme